Patrick Wilson – attore statunitense
Patrick Wilson – attore neozelandese
Patrick Wilson – batterista degli Weezer
Patrick Wilson – compositore britannico